Саян (, ) — село в Сербии, в общине Кикинда, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1348 жителей (по переписи населения 1991 года — 1555 жителей).

История 
Село впервые упоминается 1225 году, как Зайхан, вероятно по имени куманского (половецкого) хана из Бодрога, по другой версии от славянского имени Своян, упоминание Заяне в Веспреме есть в 1398 году. В 1449 году село в комитате Чанад и населено славянами. В 1806 году сюда поселили около 800 венгров из окрестностей Сегеда, также среди жителей села были и немцы. В 1837 году население Саяна — 3362 жителя, в 1853 году — 2457 жителей, в 1900 году — 2432 жителя. Первая школа была в селе открыта в 1828 году, а католическая церковь была построена в 1880 году.

Демография 
В селе Саян, по переписи 2002 года проживали 1102 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 42,2 года (40,5 лет у мужчин и 44,2 года у женщин). В селе есть почтовый офис, амбулатория (терапия, стоматология, аптека), 4 продуктовых магазина, служба пожарной охраны, средняя школа (на венгерском языке) и 518 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,60. Компания MTC стала главным провайдером интернет-сетей в селе Саян с использованием телефона и Wi-Fi оборудования. Действующие программы правительства способствуют продвижению интернет-технологий в далекие уголки Сербии. Доступ в Интернет предоставляют мобильные операторы Vip mobile, МТС и Telenor — услуги 2G (до 250 кбит/с), 3G (до 42 Мбит/с) и 4G (от 100 до 150 Мбит/с).
По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины